2015 Swedish FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 25 lipca 2015 na Målilla Motorstadion w Målilli.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Antonio Lindbäcka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Linus Sundström i Peter Ljung.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 24 lipca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Holder, Iversen, Woffinden, Harris
 Doyle, Jonsson, Batchelor, Jensen
 Žagar, Janowski, Jonasson, Kasprzak (d)
 Lindbäck, Pedersen, Hancock, Kildemand
 Holder, Kildemand, Jonasson, Batchelor
 Janowski, Lindbäck, Jensen, Harris
 Hancock, Iversen, Jonsson, Kasprzak
 Woffinden, Pedersen, Žagar, Doyle
 Jensen, Pedersen, Holder, Kasprzak (d)
 Hancock, Žagar, Harris, Batchelor
 Doyle, Iversen, Jonasson, Lindbäck
 Woffinden, Jonsson, Janowski, Kildemand (w)
 Lindbäck, Žagar, Holder, Jonsson
 Harris, Doyle, Kildemand, Kasprzak
 Pedersen, Janowski, Iversen, Batchelor
 Woffinden, Jensen, Jonasson, Hancock
 Doyle, Holder, Hancock, Janowski
 Jonasson, Pedersen, Harris, Jonsson (d)
 Žagar, Iversen, Jensen, Kildemand
 Woffinden, Lindbäck, Batchelor, Kasprzak
 Półfinały:
 Pedersen, Woffinden, Iversen, Holder
 Lindbäck, Žagar, Hancock, Doyle
 Finał:
 Pedersen, Woffinden, Lindbäck, Žagar

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2015
2015 w Szwecji